Uma Professora Muito Maluquinha — o livro de Ziraldo
Uma Professora Muito Maluquinha (1996) — telefilme com Letícia Sabatella
Uma Professora Muito Maluquinha (2010) — filme com Paolla Oliveira

Desambiguações de literatura
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão